DHF´s Landspokalturnering i 2019 var den 56. udgave af DHF's Landspokalturnering. Aalborg Håndbold var forsvarende mestre hos herrerne og Nykøbing Falster Håndboldklub hos kvinderne.  Kvindernes turnering blev vundet af Herning-Ikast Håndbold, der vandt finalen med 33-25 over Odense Håndbold. Mændenes turnering blev vundet af GOG, der vandt finalen med 30-28 over TTH Holstebro.

Kvinder

Ottendedelsfinaler
16 hold har kvalificeret sig til 1/8-finalerne. Kampene blev spillet August 2019, før ligestart.

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 15. august

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 20. august

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 21. august

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 22. auguts

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 23. august

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 25. august

|}

Kvartfinaler 
Kvartfinalerne blev spillet fra den 17. til 20. september 2018

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 17. september

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 19. september 

|}

Final4
Final 4-eventet blev afholdt den 28. til 29. december 2019 i Gråkjær Arena, Holstebro.

Semifinaler

Bronzekamp

Finalekamp

Referencer

Eksterne henvisninger 

2019
Håndbold i 2019
Håndbold i 2020